Unter Grünprojekt versteht man in Baden-Württemberg seit 2001 kleinere Gartenschauen, die sich jährlich mit den Landesgartenschauen abwechseln.

1996 wurde von der Landesregierung in Baden-Württemberg das Landesprogramm Natur in Stadt und Land beschlossen, das es kleinen Städten und Gemeinden ermöglichen soll Grünprojekte durchzuführen, ohne den organisatorischen und finanziellen Aufwand einer Landesgartenschau schultern zu müssen.
Ziele und Inhalte orientieren sich dabei zwar an den Landesgartenschauen, jedoch dürfen die Grünprojekte nach dem jeweiligen Bild der Stadt bzw. Gemeinde geprägt und den Konzepten eines Stadtmarketings angepasst werden.

Liste der Grünprojekte

Weblinks 
Landesgartenschauen auf den Seiten des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg
Gartenschauen auf der Seite der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH

Einzelnachweise 

Gartenschau in Baden-Württemberg
Erstveranstaltung 2001